Ismael hace referencia a varios artículos:

 Ismael, personaje bíblico, hijo de Abraham.
 Ismael, nombre propio de varón.
 Ismael, película española de 2013.
 Ismael, la primera novela de una serie histórica de Eduardo Acevedo Díaz.